Queda (física): estudo do movimento de um corpo sob a ação da força da gravidade; com presença ou não de forças dissipativas.
Queda de água - pequena cachoeira

Literatura
A Queda (livro), romance de Albert Camus
The Fall (livro), traduzido em Portugal como A Queda

Música
A Queda, canção de Gloria Groove

Cinema
A Queda (1976), filme brasileiro de Ruy Guerra e Nelson Xavier
Fallen (1998), filme com Denzel Washington e Donald Sutherland, lançado em Portugal como A Queda
Der Untergang - filme alemão de 2004, lançado no Brasil como A Queda: As Últimas Horas de Hitler e em Portugal como A Queda: Hitler e o Fim do Terceiro Reich
Fall (2022), filme britânico-estadunidense com Grace Caroline Currey e Virginia Gardner, lançado no Brasil como A Queda

Outros usos
Quedá, na Malásia

Desambiguação